Чемпионат мира по снукеру 1973 (, таеж известен как 1973 Park Drive World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший в Манчестере (Англия) с 16 по 28 апреля 1973 года. Чемпионом мира стал Рэй Риардон, победивший в финале Эдди Чарльтона со счётом 38:32, хотя после первой сессии Риардон проигрывал австралийцу, 0:7.

Примечательные события 

 Впервые отдельные фреймы финала чемпионата мира были показаны по телевидению (канал BBC).
 Впервые чемпионат мира спонсировала табачная компания Park Drive.
 Четвертьфинальный матч между Алексом Хиггинсом и Фредом Дэвисом запомнился тем, что он прервался из-за дождя. Телеканал Гранада даже послал туда репортёров с камерами, чтобы снять этот весьма необычный случай. Судье того матча — Джону Уильямсу — впоследствии это принесло известность.

Результаты 
Первый раунд

''Матчи из 17 фреймов Пэт Хулихэн 9:2 Джейки Ри  Дэвид Гривз 9:8 Бернард Беннетт  Перри Манс 9:2 Рон Гросс  Грэм Майлс 9:5 Джефф Томпсон  Клифф Торбурн 9:8 Деннис Тейлор  Дэвид Тейлор 9:4 Джон Даннинг  Уоррен Симпсон 9:3 Морис Паркин  Джим Мидоукрофт П''':отказ Кингсли Кеннерли

Ссылки 

 Global Snooker 

Апрель 1973 года